Kurfürstin Amalia oder Kurfürstin Amalie ist die Bezeichnung folgender Personen:

 Amalie von Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld-Bischweiler (1752–1828), durch Heirat Kurfürstin von Sachsen
 Amalia von Neuenahr-Alpen (1539–1602), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz

siehe auch:
 Elisabeth Amalie von Hessen-Darmstadt (1635–1709), durch Heirat Kurfürstin von der Pfalz
 Maria Amalia von Österreich (1701–1756), durch Heirat Kurfürstin von Bayern
 Wilhelmine Amalie von Braunschweig-Lüneburg(1673–1742), durch Heirat Königin und Kurfürstin von Böhmen